Флаг Гря́зовецкого района — официальный символ Грязовецкого муниципального района Вологодской области Российской Федерации. Ныне действующий флаг утверждён 11 февраля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 876.

Первый флаг района был утверждён 23 февраля 2001 года Решением Земского собрания № 20, описание флага гласило:

Флаг Грязовецкого муниципального района представляет собой белое полотнище соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района, и вдоль стороны полотнища, противоположной древку, расположена лазоревая полоса шириной в 1/5 длины полотнища.

11 февраля 2005 года, Решением земского собрания № 23, были утверждён новый флаг района.

Описание 
«Флаг Грязовецкого муниципального района представляет собой белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района в упрощённой версии».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе исторического герба города Грязовца, утверждённого в 1780 году и доработанного в соответствии с современными нормами геральдики.

Машина для крашения льняных полотен символизирует старинное занятие жителей города и района — аграрное производство, льноводство и исторические традиции в обработке сельскохозяйственной продукции.

Серебряное (белое) поле символизирует чистоту и мягкость льняных полотен.

Изумрудный (зелёный) цвет — символ жизни и плодородия, изобилия природных богатств.

Примечания 

Грязовецкий район
Колодец в геральдике